José Hugo Palacios Arizala (Magüí Payán, Nariño, Colombia, 27 de diciembre de 1996) es un futbolista colombiano. Juega como mediocampista y actualmente milita en  Alianza Fútbol Club único campeón invicto de la Categoría Primera A salvadoreña.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en Transfermarkt
 Ficha en Soccerway

Nacidos en Magüí Payán
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Cortuluá
Futbolistas del Club Llaneros
Futbolistas del Independiente Santa Fe